El término aleatorio puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

Matemática y estadística 
 Número aleatorio, resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución.
 Experimento aleatorio (en teoría de probabilidades), aquel que bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales, puede presentar resultados diferentes, es decir, no se puede predecir o reproducir el resultado exacto de cada experiencia particular (ejemplo: Lanzamiento de un dado).
 Camino aleatorio, formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios.
 Grafo aleatorio, grafo generado por algún tipo de proceso aleatorio.
 Vector aleatorio, vector formado por una o más variables aleatorias escalares.

Informática 
 Acceso aleatorio o Acceso directo, forma de acceso a una memoria, que según distintas disciplinas de estudio tiene connotaciones algo diferentes.

Música 
 Música aleatoria

Física, Ingeniería 
 Error aleatorio, aquel error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición (este concepto se contrapone al de error sistemático).

Economía 
 Teoría del paseo aleatorio, fundamentado en la hipótesis de los mercados eficientes, y desarrollado en tres diferentes formas o hipótesis.

Derecho 
 Contrato aleatorio es aquel en que sujeta la posibilidad de la prestación o la cantidad o calidad de ella a un evento futuro e incierto (que no es una condición del contrato).

Geometría discreta 
 Empaquetamiento aleatorio, procedimiento empírico utilizado para conseguir la fracción de volumen máxima de objetos sólidos obtenidos al "empaquetar" los mismos de manera aleatoria; por ejemplo, cuando un contenedor está lleno de granos, al sacudir el recipiente se reducirá el volumen.

Juegos 
 Ajedrez aleatorio de Fischer, variante del ajedrez propuesta por Bobby Fischer, en la que la posición de salida de las piezas se determina aleatoriamente, aunque con ciertas restricciones.